Tough peut désigner :

Bande dessinée
 Tough : un manga de Tetsuya Saruwatari

Cinéma
 Tough : un film d'Horace Jackson (1974)

Musique
 Tough : un album d'Art Blakey (1966)
 Tough : un album de Kurtis Bow (1982)
 Tough : un album de Wishbone Ash (2008)
 Tough : un album de John Mayall (2009)

 Tough : une chanson du Bill Smith Combo (1960)
 Tough : une chanson de Craig Morgan (2007)
 Tough : une chanson de Kellie Pickler (2011)

Patronymes

 Dave Tough (1907–1948), un batteur américain de jazz ; 

 Kathy Tough (1969– ), une volleyeuse canadienne ;

 Paul Tough (1967– ), un écrivain canadien.